Stélios Kympourópoulos (), né le  à Athènes, est un homme politique grec.

Biographie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des députés européens de Grèce de la 9e législature - Liste des députés européens de la 9e législature

Liens externes 
  
  
 

Député européen membre de Nouvelle Démocratie (Grèce)
Député européen du groupe du Parti populaire européen 2019-2024
Député européen élu en Grèce 2019-2024
Naissance en juillet 1985
Naissance à Athènes